Faux puede referirse a: 

 Faux, comuna francesa situada en Ardenas.
 Faux, comuna francesa situada en Dordoña.